O Copa Sul de Futebol Americano II de 2014 foi a 2° edição da competição, a segunda organizada pela Federação Catarinense de Futebol Americano (FCFA), disputada por 4  equipes de Futebol Americano da Região Sul do Brasil.

Em 2014, o atual campeão - Itapema White Sharks - participa da competição para que totalize quatro equipes.

Participantes

Formato 
O Torneio foi disputado em fase regular, todos contra todos, e as duas melhores campanhas se classificam para a final.

Fase Regular

Tabela

Classificação

Final

Premiação

Ver também 

  Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA)
  Liga Brasileira de Futebol Americano (LBFA)
  FPFA
  FCFA
  FGFA

Ligações externas
 
 
 
 
 

Competições de futebol americano do Brasil